Endzeit steht für:

 Endzeit, letzte Zeit vor dem Weltuntergang
 Endzeit (Webserie), österreichische Webserie
 Endzeit (Plastik), Kunstwerk in Magdeburg
 Endzeit (Roman, Franke), Science-Fiction-Roman von Herbert W. Franke von 1985
 Endzeit (Roman, Gilbers), historischer Kriminalroman von Harald Gilbers von 2017
 Endzeit (2018), deutscher Spielfilm von 2018